Карпош може да се отнася за:

 Карпош, български хайдутин от 17 век;
 Карпош, община в Скопие, Република Македония;
 Карпош, квартал на Скопие, Република Македония;
 Карпош, морски нос на северния бряг на остров Сноу, Южни Шетлъндски острови, Антарктика.